Крассы — название одной из линий римского рода Лициниев.

История рода 
Первым носителем когномена Красс, упомянутым в источниках, является Публий Лициний Красс Див, верховный понтифик с 212 года до н. э. и консул 205 года до н. э.. Народный трибун Гай Лициний Красс первым стал обращаться в своих речах не к курии, а к народу.

Знаменитым оратором стал Луций Лициний Красс (140-91 годы до н. э.); принадлежал к сторонникам оптиматов; в 119 году до н. э. выступил с обвинением против Гая Папирия Карбона, сторонника Гракхов, самоубийством ответившего на призыв к суду. Будучи квестором в Азии, он слушал чтения философа Метродора из Скепсиды, а на возвратном пути — академиков в Афинах. В 100 году до н. э. он участвовал в борьбе с мятежным трибуном Сатурнином. В 92 году до н. э., будучи цензором, издал эдикт против школ латинских риторов. Его родственник Публий Лициний Красс в 97 году до н. э. был консулом; в его магистратуру был издан сенатский указ об отмене человеческих жертвоприношений. Пал во время проскрипций Мария и Цинны в 87 году до н. э.; когда он узнал, что один из сыновей его убит всадниками Фимбрии, он пронзил себя мечом.

Другой сын его — знаменитейший из рода Крассов — Марк Лициний Красс (родился около 115 года до н. э.) с трудом избежал участи своего отца и брата. Он искал убежища в Испании, но здесь боязнь перед Марием была так велика, что он должен был скрываться в пещере на берегу моря. Восемь месяцев пробыл здесь Марк Лициний Красс, до умерщвления Цинны, после чего он с отрядом войска переправился в Африку и, когда Сулла в 83 году до н. э. прибыл в Италию, предложил ему свои услуги. Вместе с Помпеем он одержал победу над Альбием Карриной, взял приступом Тудер, причём, как говорили, присвоил себе большую часть добычи, и 1 ноября перед Римом, в качестве начальника правого крыла, больше всего содействовал победе Суллы. В последовавших затем проскрипциях он позорнейшим образом обогатился.

В 71 году до н. э. разбил Спартака и положил конец восстанию рабов. На следующий год Марк Лициний Красс, вместе с Помпеем, искал консульства, которого оба и добились, хотя стояли перед Римом во главе войск. Марк Лициний Красс, по уговору, помогал коллеге своему в его демократических предприятиях, но сам старался привлечь народ на свою сторону богатыми денежными раздачами. После консульства он остался в Риме, занимаясь судебными защитами. В 65 году до н. э. он был цензором. С участием Помпея росло и нерасположение к нему К.; но чтобы он из-за этого принял участие в заговоре Катилины — невероятно, и сам К. смотрел на обвинение в этом как на интригу Цицерона, которого страстно ненавидел. Однако, с 61 года до н. э. Марк Лициний Красс стал поддерживать в сенате Цицерона для противодействия Помпею. С этой же целью он сблизился с Цезарем и поручился за долги его, когда ему предстояло идти наместником в Испанию. В 59 году до н. э. Цезарю удалось примирить противников, и они вместе основали первый триумвират.

Во время пребывания Цезаря в Галлии снова вспыхнула вражда между Крассом и Помпеем, но Цезарь, к которому К. явился в Равенну, в Лукке примирил их; было решено, что они на будущий 55 год до н. э. снова будут оба выбраны консулами. По окончании консульства Красс получил Сирию на 5 лет, с правом войны и мира. Побуждаемый корыстолюбием и жаждой превзойти своих коллег в военной славе, Красс задумал пройти через землю парфян далеко на Восток, до Индии; единственным опасением его было, как бы враг не оказался настолько слабым, что его подвиги не будут достаточно блестящи. Кроме него, однако, никто в Риме не был уверен в исходе войны на далеком Востоке, против малоизвестного врага и под начальством престарелого полководца. Говорили о несправедливости войны, старались помешать вербовке войска, сообщали о неблагоприятных предзнаменованиях; наконец народный трибун Атей подверг Красса религиозному проклятию — и этим лишил бодрости и народ, и войско, которое теперь во всём видело зловещие предсказания.

Примирившись с Цицероном, Красс в конце ноября 55 года до н. э. оставил Италию. Он победил наместника Месопотамии, завоевал Зенодотий; войско провозгласило его императором. Затем он ограбил храмы в Иераполе и Иерусалиме и через Месопотамию направился против Селевкии. С 7 легионами и 8000 всадников и легковооружённых в июне 53 года до н. э. он перешёл через Евфрат. Испуганное рассказами о парфянах, войско его не ждало ничего хорошего. Не послушав совета Кассия, Красс, по внушению изменника Ариамна, правителя Аравии, двинулся в пустыню, где близ Ихн, на реке Билехе, столкнулся с визирем царя Орода, Суреной, и под влиянием испуга вместо пурпура облёкся в траурные одежды. Вскоре, однако, он сам решил напасть; при преследовании отступавших парфян сын его Публий был окружён врагами и, после мужественной обороны, пал, по собственному приказанию, от руки своего телохранителя. Парфяне послали его голову к войску отца, в которое из безопасной дали бросали свои снаряды; вечером они удалялись назад. Так как сам Красс потерял голову, его легаты, Кассий и Октавий, решили отступить, бросив на произвол судьбы раненых; они достигли города Карр. В следующую ночь Красс хотел продолжать отступление, но был поведён туземцем по неверной дороге. Утром римляне снова подверглись нападению; если бы они продержались до вечера, они могли бы отступить к горам и были бы спасены; но истощенное войско заставило Красса вступить в переговоры. Когда он, с этою целью, отдалился от войска, он вероломно был убит парфянами (8 июня 53 года до н. э.). Голова Красса была принесена Ороду, который, по преданию, велел налить ему в рот расплавленного золота; этот рассказ характеризует то мнение, которое имели в Азии о Крассе. После поражения страшного врага, как рассказывают, при Царском дворе в Ктезифоне были представлены Еврипидовы «Вакханки», причём в заключительных сценах голова растерзанного менадами Пенфея была представлена головою Красса. Биографию Красса написал Плутарх. За гибель Красса отомстил парфянам Вентидий Басс.

Генеалогия

Примечания

Литература